Мужская сборная Кипра по хоккею на траве — мужская сборная по хоккею на траве, представляющая Республику Кипр на международной арене. Управляющим органом сборной выступает Федерация хоккея на траве Кипра ().

Сборная занимает (по состоянию на 6 июля 2015) 63-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Чемпионат Европы (IV дивизион) 
(EuroHockey Nations Championship IV, до 2011 назывался )
 2005 — 4-е место
 2007—2009 — не участвовали
 2011 — 4-е место
 2013 — 
 2015 — 7-е место
 2017 — 4-е место
 2019 — 4-е место

Мировая лига 
 2016/17 — выбыла в 1-м раунде

См. также 
 Женская сборная Кипра по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ассоциации хоккея на траве Кипра (в веб-архиве web.wrchive.org)
 Страница Кипра на сайте ФИХ
 Страница Кипра на сайте EHF

Кипр
Хоккей на траве
Хоккей на траве на Кипре